Антуа́н Куапе́ль (; ) — французский живописец, рисовальщик-орнаменталист и  стиля Регентства, известный мастер французской книжной иллюстрации, автор теоретического трактата «Эстетика живописи». Старший сын живописца и гравёра Ноэля Куапеля, единокровный брат Ноэля Никола Куапеля и отец Шарля Антуана Куапеля.

Биография и творчество 
Учился у своего отца и одиннадцатилетним мальчиком отправился с ним в Рим. Остроумный, с тонким чувством прекрасного, он стремился учиться на шедеврах итальянских художников и подражать им, но в связи со скорым возвращением на родину эти порывы были приостановлены.

В памяти четырнадцатилетнего юноши оставались лишь воспоминания от увиденных им в Италии творений великих мастеров, что оказало большое влияние на его картины, в которых уже тогда угадывался оригинальный талант. Всеобщее признание, которое получила во Франции его живопись, свидетельствует о художественном вкусе того времени. Перегруженный заказами, он не всегда следовал академическим канонам и более полагался на интуицию и собственный вкус. Фантазия и тонкий колорит, которому, по мнению академических критиков все-же не хватало гармонии, являлись теми средствами, которые вызывали успех у публики. Антуан Куапель был среди тех французских мастеров, которые создавали основы национальной школы живописи, постепенно отдалявшейся от итальянского стиля, считавшегося до этого идеальным образцом.

В девятнадцать лет Антуан Куапель написал для Собора Парижской Богоматери большую картину на историческую тему, «Успение Богородицы», а затем и многие другие картины для общины картезианцев из Чойзи. Ему удалось благополучно завершить эти работы, отчасти потому, что брат короля назначил его своим первым художником и членом Академии, хотя ему было тогда всего двадцать лет. Картина, представленная Куапелем на суд Королевской Академии живописи и скульптуры изображает мирно отдыхающего короля Людовика XIV. С этого времени Антуан Куапель начал работу над живописным оформлением  Королевской капеллы Версаля и сделал множество набросков для настенной росписи. Значительное влияние на творчество Антуана Куапеля имел придворный театр, что было свойственно эстетике "большого стиля". Об этом свидетельствуют несколько театральные и помпезные позы персонажей, изображенные на его картинах. Особенно часто в роли модели выступал актёр Бакон, способный передать любой характер или ситуацию. Друзьями художника были Расин, Депрео и Лафонтен.

Волшебство красок его полотен поражало воображение аристократических заказчиков, которые пытались сделать всё возможное, чтобы не отпустить художника в Англию, куда он был приглашен. Многие уважаемые личности, одним из которых был герцог Шартский, уговаривали его остаться во Франции, где ему было пожаловано не только дворянство, но и звание главы Королевской Академии живописи, а позднее и звание первого художника французского короля.

В поздние годы Антуан Куапель в своём творчестве переходил от помпезного "большого стиля" эпохи Короля-Солнце к камерному и чувственному стилю Регентства. Он написал для галереи королевского дворца в Версале четырнадцать картин маслом, изображавших приключения Энея (по словам Ватле, это было едва ли не травести), также он написал на плафоне дворца Пале-Рояль, резиденции герцога Орлеанского в Париже, собрание богинь, лицам которых придал черты известных парижских красавиц, таким образом вместо собрания греческих богинь, получилось общество французских дам. В 1718 году в Париже вышел фривольный античный роман Лонга «Дафнис и Хлоя» тиражом 250 экземпляров. Инициатором издания был герцог Орлеанский. Считается, что он также был автором иллюстраций. Однако, скорее, автором рисунков был Антуан Куапель, учитель рисования регента, и его сын Шарль Антуан Куапель, а 29 гравюр по рисункам отца и сына Куапелей выполнил Бенуа Одран Первый (1661-1721). Отец и сын Куапели гравировали по рисункам К. Жилло, укартинам А. Ватто, Ф. Буше, Н. Ланкре. Совместно выполняли картоны для мануфактуры Гобеленов. Живописные работы Антуана Куапеля награвированы лучшими граверами того времени: Дюшанжем, Эделинком, Древе, Одраном, Дюфло, Пуайи, Симоно, Шато, Трувэ и многими другими. Сам Куапель много работал для оформления книжных изданий, рисовал и гравировал орнаментальные композиции. В 1721 году в Париже был опубликован его теоретический трактат "Эстетика живописи".

Среди гравюр работы Антуана Куапеля наиболее известны:
 «Портрет отравительницы ля Вуазен» — очень редкая и дорогая гравюра. Существует уменьшенная копия этого изображения с небольшими изменениями.
 «Бюст Демокрита» 1692 — сохранились оттиски до подписи с некоторыми изменениями.
 «Крещение Иесуса» — очень красивое изображение, есть оттиски с гербом и посвящением и без них.
 «Аполлон и нимфа» — без указания имени резчика.
 «Музы» — семь маленьких овальных изображений.

Антуан Куапель оставил поэтическое послание своему сыну Шарлю-Антуану, который сам подробно описал в 1745 году жизнь своего отца.

Галерея

Примечания

Литература 
Первичные источники
 
 
Исследования и комментарии
 
 
 
Словари и энциклопедии
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Справочные указатели

Ссылки 
 

Антуан
Художники Франции XVII века
Художники Франции XVIII века